Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (PLP) –działająca w oparciu o pracę  społeczną organizacja lobbingowa (porozumienie stowarzyszeń i organizacji) założona w 1993 i działająca na rzecz polskiego przemysłu.

Historia 
Inicjatorami powołania Polskiego Lobby Przemysłowego byli dyrektorzy, pracownicy nauki współpracujący z przemysłem i związkowcy będący uczestnikami trzech ogólnopolskich konferencji, które odbyły się w 1992 roku w Świdniku oraz Warszawie i były poświęcone sytuacji i przekształceniom w polskich przemysłach: elektronicznym, lotniczym i obronnym, których istnienie było wówczas zagrożone. Polskie Lobby Przemysłowe ukonstytuowało się 13 marca 1993 roku w Warszawie na zebraniu założycielskim, które odbyło się w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej. Nadano mu formę opiniotwórczej organizacji społecznej, będącej porozumieniem o współdziałaniu stowarzyszeń i organizacji oraz związków zawodowych działających na rzecz polskiego przemysłu różnych branż. Do PLP przystąpiła także grupa dyrektorów przedsiębiorstw oraz ekspertów i pracowników naukowych działających na styku z przemysłem, w tym związanych z wojskiem (MON-em i Sztabem Generalnym WP).

W 1995 na patrona PLP wybrano Eugeniusza Kwiatkowskiego, polityka okresu międzywojennego.

Działalność 
Polskie Lobby Przemysłowe nie prowadzi działalności gospodarczej, działa wyłącznie w  oparciu o pracę społeczną i skupia się jedynie na funkcjach opiniotwórczych, opiniodawczych oraz edukacyjnych. W chwili wejścia w życie ustawy o lobbingu PLP zgłosiło swoją działalność ministrowi spraw wewnętrznych i uzyskało jego akceptację.

PLP opracowuje opinie, analizy, stanowiska oraz ekspertyzy dotyczące polskiej gospodarki, poszczególnych branż polskiego przemysłu lub konkretnych jego problemów, a także obronności. Opracowania PLP są przekazywane poszczególnym rządom, ministerstwom oraz komisjom sejmowym i senackim. Publikowane są one w wydawanym od 1993 Roczniku PLP. Ponadto Lobby organizuje ogólnopolskie konferencje problemowe i seminaria oraz fora dyskusyjne i programowe.

Bieżącą działalnością PLP kieruje Gremium Koordynacyjne składające się z kilkunastu osób. Koordynatorem PLP jest prof. dr hab. Paweł Soroka, a sekretarzem dr inż. Henryk Potrzebowski.

5 marca 2013 roku Polskie Lobby Przemysłowe ustanowiło Honorowe Wyróżnienie "Bene Meritus pro Industria Poloniae" (łac. Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

PLP zawarło porozumienia o współpracy z kilkoma organizacjami: w 2004 roku ze swoim partnerem strategicznym - Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, w 2007 roku z Towarzystwem Wiedzy Obronnej, a w 16 maja 2017 r. z Fundacją "Fundusz Obrony narodowej". Lobby było również w gronie inicjatorów powołania Rady Budowy Okrętów (przedstawiciele PLP zasiadają w RBO).

Wybrane publikacje 
Do ważniejszych publikacji Polskiego Lobby Przemysłowego należą: 
 Wielozadaniowy samolot bojowy dla wojsk lotniczych RP – szansa na modernizację gospodarki i rozwój ekonomiczny Polski, wyd. 1996
 Polska racja stanu. Elementy alternatywnego programu gospodarczego, wyd. 2000 
 Alternatywny program naprawy PKP, wyd. 2004
 Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy, wyd. 2005
 Raport pt. Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce, wyd. 2011
 Raport pt. Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski, wyd. 2012
  Część druga Raportu „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, wyd. 2013.
 Raport pt. „Wyzwania gospodarcze przed Polską i propozycje ich rozwiązania”. Raport, został zamieszczony w Internecie na stronach www.plp.info.pl  w styczniu 2017 r. 
Ekspertyza Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierająca propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem samolotu wielozadaniowego F-35, 21 listopada 2019 r..
Raport o  globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa, listopad 2020, zob. www.raportokryzysie.pl

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 www.plp.info.pl - strona oficjalna PLP

Polskie organizacje techniczne